

Села:
 Радовичі — Волинська область, Володимирський район, колишній (до 2020 року) Іваничівський район
 Радовичі — Волинська область, Турійський район

Радовичі — поселення в общині Метлика, регіон Південно-Східна Словенія